Csíki László (1897–1988) mezőgazdász
Csiki László (1944–2008) költő

Hasonló nevűek
 Csiky László (1863–1936) színész
 Csíky László (1942–) orvos, szobrász